Ba (Egyptische mythologie), de ziel van de mens
 Ba (woontent), een woontent voor de Sengonomaden op de Tibetaanse Hoogvlakte 
 Ba (provincie), een provincie in Fiji
 Ba (stad), een stad in de provincie Ba, Fiji
 Ba FA (Ba Football Association), een voetbalclub uit de stad Ba
 Ba (Ljig), een plaats in de Servische gemeente Ljig
 Ba (staat), een historische staat in China
 Ba (Arabische letter), de tweede letter van het Arabische alfabet
 Ba, afkorting van barye, een eenheid voor druk in het cgs-eenhedenstelsel
 Ba, symbool voor barium, een scheikundig element 
 Demba Ba, een Frans voetballer
 Ba (Vietnam), een xa in Vietnam

 BA, landcode van 
 Bachelor of Arts, afkorting BA, een universitaire graad
 British Airways, een Britse luchtvaartmaatschappij
 .ba, het internetlandcode topleveldomein van Bosnië en Herzegovina
 Basic Rate Access, afgekort tot BA of BRA

 Een coöperatie met Beperkte Aansprakelijkheid
 B.A. Baracus, een personage uit The A-Team